William Bragg peut faire référence à :
 William Henry Bragg (1862-1942), physicien et chimiste britannique ;
 William Lawrence Bragg (1890-1971), physicien australien ;